Дольний Євген (1928-1983) — український хоровий диригент в Канаді.
 Дольний Тарас Васильович — український і радянський спортовець, майстер спорту міжнародного класу з біатлону.

 Бжег-Дольний — місто в Польщі, Волувського повіту Нижньосілезького воєводства.
 Дольний Кубін — місто в Словаччині.
 Дольний Уснар — хутір у складі Берестовицького району Гродненської області, Білорусь.